Medium či médium (latinsky střed nebo prostředník) může znamenat:

 média (pl.) – prostředky komunikace a masové komunikace
 datové médium – zařízení pro přenos a uchování dat (disketa, CD apod.)
 přenosové médium – kabel nebo jiné prostředí, které může přenášet vlnění nebo jinou formu energie
 medium (mluvnice) (mediopasivum) – specifický způsob vyjádření trpného rodu sloves (v některých jazycích)
 médium (spiritismus) – osoba sloužící jako prostředník ke spojení se záhrobím
 živná půda – médium poskytující výživu organismům a jejich částem
 stupeň propečení steaku (nejlépe hovězího)

v kultuře
Medium (hermetický časopis) – časopis vydávaný v letech 1933-1940.
Medium (opera) – opera G. C. Menottiho z roku 1946
 Medium (seriál) – americký televizní seriál
 Medium (hudební skupina) – plzeňská hard-rocková skupina

Externí odkazy